Poussière d'étoiles est le titre de deux films francophones :

 Poussière d'étoiles, film de Alberto Sordi sorti en 1973
 Poussière d'étoiles, film de Agnès Merlet sorti en 1984

C'est également la traduction française de deux œuvres anglo-saxonnes :

 Tyrann, un jeu vidéo sorti en 1985.
 Tyrann (titre original : The Stars, Like Dust, 1951), un roman d'Isaac Asimov, célèbre auteur de Science-fiction du XXe siècle, paru en France en 1973 et ayant parfois reçu comme titre "Poussière d'étoiles".

Voir aussi 
 , œuvres littéraires et musicales
 , traduction anglaise de « Poussière d'étoile »